Prospektion steht für:

 Prospektion (Archäologie), das Aufsuchen und Erkunden archäologischer Stätten im Boden
 Prospektion (Geologie), das Erkunden und Aufsuchen von Rohstoffen und Lagerstätten in der Erdkruste
 die Erforschung der oberen Erdkruste und die Suche nach Lagerstätten, siehe Geophysikalische Prospektion
 das Erkunden des kommerziellen Potenzials biologischer Ressourcen, siehe Bioprospektion

Siehe auch:
 Prospekt